Хельвейс Сауканц (латыш. Helvijs Saukants) — латвийский киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive, более известный под ником broky. В данный момент играет за команду FaZe Clan.

Карьера 
Придя на профессиональную сцену после испытания FaZe Clan, broky быстро стал лучшим игроком в турнирах высокого уровня, несмотря на то, что был относительно неизвестен на сцене. Хотя в первые дни его карьеры в FaZe было мало заметных результатов, Броки остался в команде после серьезных изменений в составе, которые привели к нынешнему составу с Финном «karrigan» Андерсеном, Робином «ropz» Кул, Расселом «Twistzz» Ван Дулкеном, Говардом. «rain» Найгард, выигравший несколько крупных турниров, в том числе крупный турнир PGL Major Antwerp 2022 CS:GO.

Достижения

Топ HLTV

Примечания 

Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive